Zalduendo puede referirse a:

 Zalduendo, llamado oficialmente Zalduondo y conocido también como Zalduendo de Álava, es un municipio de la provincia de Álava (España); 
 Zalduendo, es una localidad perteneciente al municipio de Arlanzón, en la provincia de Burgos (España); o
 Zalduendo, una ganadería extremeña de reses bravas.